Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (12. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 12. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 8. Oktober 1978 bis zum 24. April 1983. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 13. November 1978, die erste Sitzung des Gemeinderats fand am selben Tag statt. Nach der Landtagswahl 1978 entfielen 62 der 100 Mandate auf die SPÖ, 35 auf die ÖVP und 3 auf die FPÖ. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Gratz III.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Erster Landtagspräsident war zunächst der SPÖ-Abgeordnete Reinhold Suttner. Er wurde am 13. Februar 1979 von Hubert Pforch abgelöst. Das Amt des Zweiten Präsidenten übte der ÖVP-Abgeordnete Friedrich Hahn aus, Dritter Landtagspräsident war der SPÖ-Abgeordnete Otto Schweda, der zuvor noch Zweiter Landtagspräsident gewesen war. Er wurde am 27. Mai 1983 von Erika Krenn abgelöst.

Vorsitzende des Gemeinderats 
Den Vorsitz im Gemeinderat übten zu Beginn Maria Szöllösi, Walter Hofstetter, Walter Lehner, Leopold Mayrhofer und Rudolf Pöder aus. Walter Lehner legte am 30. April 1981 sein Amt zurück, am 14. Mai 1981 folgte ihm Gertrude Härtel nach. Sie schied jedoch bereits am 15. Jänner 1982 aus dem Amt und wurde am 22. Jänner 1982 von Matthias Glatzl abgelöst.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenatm die Wiener Landesregierung 1945–1985.

12